Il singolare del torneo di tennis Sao Paulo WCT 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Guillermo Vilas 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)

  Björn Borg (Campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sao Paulo WCT 1976